Tuzlaköy (Kulp), een dorp in het Turkse district Kulp
 Tuzlaköy (Lice), een dorp in het Turkse district Lice
 Tuzlaköy (Kiziltepe), een dorp in het Turkse district Kiziltepe
 Tuzlaköy (Oltu), een dorp in het Turkse district Oltu